Rezultaty Rajdu Szwecji (32. International Swedish Rally), eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata w 1982 roku, który odbył się w dniach 12-14 lutego. Była to druga runda RMŚ w tamtym roku oraz piąta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 1982 (rajd miał najwyższy współczynnik - 4). Bazą rajdu było miasto Karlstad.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja generalna, WRC, ERC i mistrzostw Szwecji

Klasyfikacja RMŚ po 2 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Klasyfikacja RME po 5 rundach

Przypisy 

Szwecja
1982
1982 w Szwecji
Szwecja